OEK steht für:
 Österreichisches Elektrotechnisches Komitee, Normungskomitee des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik
 Olbiil Era Kelulau, Parlament von Palau

Siehe auch:
 ÖK

Abkürzung